Andrzej Spychalski (ur. 1948) – polski polityk, senator
 Błażej Spychalski (ur. 1985) – polski polityk, prawnik, samorządowiec 
 Dariusz Spychalski (ur. 1973) – polski pisarz
 Jan Spychalski (1893–1946) – polski malarz, biograf i publicysta
 Jan Spychalski (piłkarz) (ur. 1963) – polski piłkarz
 Józef Spychalski (1898–1944) – polski oficer, żołnierz Armii Krajowej
 Józef Spychalski (poseł) (1916–1996) – polityk w PRL
 Marian Spychalski (1906–1980) – Marszałek Polski, polityk w PRL
 Romuald Spychalski (1928–2018) – polski śpiewak operowy
 Władysław Witold Spychalski (1910–1980) – polityk w PRL
 Izabella Nawe-Spychalska (1943–2018) – polska śpiewaczka operowa
 Ewa Spychalska (ur. 1949) – polska polityk, działaczka związkowa, posłanka na Sejm I i II kadencji, w latach 1991–1996 przewodniczący OPZZ